Pukkitsuatsiaq bezeichnet:
 Pukkitsuatsiaq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Pukkitsuatsiaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland